Une échelle fixe peut être
 une échelle avec protection par crinoline ;
 une échelle de franchissement.